Ference ist der Familienname folgender Personen:

 Andrew Ference (* 1979), kanadischer Eishockeyspieler
 Brad Ference (* 1979), kanadischer Eishockeyspieler